Rybitwy ist ein polnischer Ortsname:
 Rybitwy (Pisz), Weiler im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Ribittwen, 1938 bis 1945 Ribitten, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Rybitwy (Łubowo), Ort im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Rybitwy (Połaniec), Ort im Powiat Staszowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Rybitwy (Pakość), Ort im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Rybitwy (Witonia), Ort im Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Rybitwy (Józefów nad Wisłą), Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin
 Rybitwy (Baboszewo), Ort im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Rybitwy (Krakau), Ort im Stadtteil Podgórze von Krakau

Siehe auch:
 Rybitví